Il singolare del Stockholm Open 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1990.

Ivan Lendl era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Boris Becker ha battuto in finale 6–4, 6–0, 6–3 Stefan Edberg.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Tour 1990
Stockholm Open 1990